Stankiewicz ist der slawische Familienname folgender Personen:
 Antoni Stankiewicz (1935–2021), polnischer Bischof, Dekan der Rota Romana
 Brian Stankiewicz (* 1956), österreichisch-kanadischer Eishockeyspieler (en)
 Ed Stankiewicz (* 1929), kanadischer Eishockeyspieler
 Jan Stankiewicz (* 1969), schwedischer Handballspieler
 Kasia Stankiewicz (* 1977), polnische Sängerin
 Kuba Stankiewicz (* 1963), polnischer Jazzpianist
 Myron Stankiewicz (* 1935), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Stankiewicz (1834–1897), deutscher Maler und Verleger
 Thea Stankiewicz (* 1998), schwedische Handballspielerin
 Tomasz Stankiewicz (1902–1940), polnischer Radsportler
 Zofia Stankiewicz (1862–1955), polnische Malerin und Grafikerin
 Zygmunt Stankiewicz (1914–2010), Schweizer Bildhauer und Designer

Stankiewicz bezeichnet:
 Stankiewicz (Unternehmen), deutscher Automobilzulieferer

Siehe auch:
 Stankewitsch
 Stankewitz
 Stankevičius
 Stankevičs